Juillard ist der Familienname folgender Personen:

 André Juillard (* 1948), französischer Comiczeichner
 Charles Juillard (* 1962), Schweizer Politiker (CVP)
 Étienne Juillard (1914–2006), französischer Geograph
 Nadine Juillard (1954–2016), französische Fußballspielerin
 Robert Juillard (1906–1982), französischer Kameramann

Siehe auch:
 Juilliard School, Musikkonservatorium und Schauspielschule in New York City